Het nest van kraaien
Kraaiennest (scheepsonderdeel), een deel van een schip
Kraaiennest (metrostation), een metrostation in Amsterdam
Kraaiennest (winkelcentrum), een voormalig winkelcentrum in Amsterdam
Kraaiennest (Midden-Delfland), een natuur- en recreatiegebied in Zuid-Holland
Gemaal Kraaiennest, een gemaal in Prinsenbeek, Noord-Brabant
Rijsoord, een voormalig dorp, met als bijnaam Kraaiennest
Mont Belle Vue, het hoogste punt van La Digue, een eiland van de Seychellen
De verbreding van de Euromast op 96 meter hoogte

Spellingvarianten 
Pol Craeynest, een Belgisch wetenschapper en publicist
Kurt Craeynest, een Belgisch triatleet
Stefaan Craeynest, een Belgisch cellist, oprichter van ;;Arco Baleno't Kraaienest, een boerderij en rijksmonument in Sassenheim
Het Kraaienest, een boerderij en rijksmonument in Breukelen
Kraainest, een boerderij en rijksmonument in Leuvenheim, in de gemeente Brummen
't Kraaijennest, een streekje in de Nederlandse gemeente Sluis
Speelboerderij 't Kraayenest, een rijksmonument in Baarn, achter Paleis Soestdijk
't Craeynest, een stadswoning, onroerend erfgoed in Sint-Andries, een deelgemeente van Brugge
Het Craeyenest of Stuyvenberg, een landhuis, onroerend erfgoed in Sint-Andries, een deelgemeente van Brugge
't Craeynest of Villa des Abeilles'', onroerend erfgoed in Heule
Goed ter Craeynest, een boerengoed en onroerend erfgoed in De Pinte

Zie ook 
De notabelen van Kraaienest, een televisiefilm uit 1964